Az apikális a latin apex (csúcs) szóból ered, jelentése: csúcsi, csúcsnál elhelyezkedő.
Vonatkozhat a következőkre is:

 apikális – a fonetikában
 apikális – irány, a fogászatban
 apikális, felszínhez rögzült élőlények anatómiájában használatos irány
 apikális dominancia, csúcsdominancia egyes növények növekedésénél
 a sejtmembrán apikális felszíne
 apikális pulzus, a szív fölött mért pulzus
 apikális dendrit